Misiewicze (rejon brzostowicki)
 Misiewicze (rejon werenowski)
 Sielsowiet Misiewicze